Децентрализованный турнир 2009 () — 93-й розыгрыш чемпионата Перу по футболу с момента его основания.

Первый этап

Второй этап

Группа нечётных

Группа чётных

Сводная таблица

Третий этап

Первый матч

Ответный матч

Ссылки 
 Чемпионат Перу 2009 на rsssf.com

2009
Перу
2009 год в Перу